Выводок:

 Выводок — семья зверей или птиц, состоящая из матки, иногда отца, и детей их, одного вывода.
 «Выводок» — художественный фильм 1979 года производства Канады, фантастический фильм ужасов режиссёра Дэвида Кроненберга.